Зелиньская () — женская форма фамилии Зелиньский польского происхождения.

Известные представители:
 Агнешка Зелиньская (род. 1976) — польская модель, Miss Polonia 1996, I Wicemiss Europe, I Wicemiss World University 1997.
 Александра Зелиньская (род. 1989) — польская писательница.
 Барбара Зелиньская (род. 1959) — польская актриса.
 Беата Зелиньская (род. 1970) — польская фигуристка, двукратная чемпионка Польши.
 Вероника Зелиньская (род. 1986) — польская легкоатлетка, чемпионка Польши.
 Гражина Зелиньская (род. 1952) — польская актриса.
 Ева Зелиньская (род. 1972) — польская паралимпийская легкоатлетка, бронзовый призёр Паралимпийских игр 2008 года.
 Иза Зелиньская (1863—1934) — польская общественная деятельница, публицист, деятель анархистского и социалистического движений.
 Изабелла Зелиньская (1910—2017) — польская пианистка, музыкальный педагог.
 Иоанна Зелиньская (род. 1976) — польский искусствовед, критик, куратор.
 Катажина Зелиньская:
 Катажина Зелиньская (род. 1979) — польская актриса и певица.
 Катажина Зелиньская (род. 1981) — польская актриса.
 Кинга Зелиньская (род. 1988) — польская волейболистка, игрок сборной Польши.
 Лидия Зелиньская (род. 1953) — польский композитор.
 Марта Зелиньская (род. 1978) — польская и немецкая шахматистка, гроссмейстер.
 Халина Зелиньская:
 Халина Зелиньская (род. 1960) — польская волейболистка, игрок сборной Польши.
 Халина Зелиньская (1928—2006) — польский политик, посол на Сейм Польши.
 Элеонора Зелиньская (род. 1945) — польский правовед, профессор, судья Государственного трибунала.

 Мария Данилевич-Зелиньская (1907—2003) — польская писательница, литературный критик.
 Мария Озга-Зелиньская (1930—2015) — польский гидролог, профессор, член президиума комитета Польской Академии Наук.
 Ирена Барбара Смоленьская-Зелиньская — польский искусствовед, профессор.
 Катажина Сойка-Зелиньская (род. 1931) — польский правовед, профессор.

См. также 
 Зелиньский
 Зелинский — по-русски может также передаваться как Зелинский.
 Зелинская — по-русски может также передаваться как Зелинская.